RGPF steht für:
 Royal Gunpowder Factory 
 Royal Grenada Police 

Abkürzung